Nicolas Mathieu peut désigner :
 Nicolas Mathieu (164?-1706), un religieux et musicologue du  ;
 Nicolas Mathieu (1978-), un écrivain français.